Марколини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марколини, Камилло (1739—1814) — саксонский министр и деятель искусств.
 Марколини, Маркантонио (1721—1782) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Марколини, Микеле (род. 1975) — итальянский футболист и тренер.

См. также 
 Марколин